Чертоза в Болонье () — монументальное кладбище картезианского монастыря в Болонье.

История 
Кладбище основано в 1801 году на территории монастыря, закрытого революционными властями в 1796 году (от монастырских построек сохранилась церковь Святого Джироламо). Старейшая часть кладбища — третий внутренний дворик Chiostro Terzo, где изначально появились расписные гипсовые надгробия в стиле неоклассицизма, постепенно вытесненные с середины XIX века новыми, с применением мрамора и бронзы. В течение веков в монастыре и позднее на кладбище сложился уникальный архитектурно-художественный комплекс. Здесь похоронены премьер-министр Марко Мингетти, художники Джорджо Моранди и , Нобелевский лауреат по литературе Джозуэ Кардуччи, писатель и драматург Риккардо Баккелли,  итальянский промышленник и бизнесмен Ферруччо Ламборгини, оперный певец Фаринелли, композитор Отторино Респиги и певец Лучо Далла.

На кладбище также имеется колумбарий, еврейское кладбище, братская могила солдат Первой мировой войны, братская могила партизан Второй мировой войны и монумент павшим партизанам, в шестом внутреннем дворике есть построенный в 1932 году монумент «мучеников фашистской революции» (посвящённый убитым чернорубашечникам).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Кладбища Болоньи